Герцог де Лесера — испанский аристократический титул, созданный в 1493 году королем Фердинандом Католиком для Луиса Фернандеса де Ихара и Бомонта, 2-го герцога де Ихара (ок. 1430—1517), старшего сына Хуана Фернандеса де Ихара (ок. 1419—1491), 1-го герцога Ихара (с 1483 года) и 1-го герцога Альяга (с 1487 года).

Король Испании Филипп V пожаловал титул гранда 16 марта 1718 года Исидро Франсиско Фернандесу де Ихару и Португалю де Сильве, 7-му герцогу Лесера, 7-му герцогу Альяга и 7-му герцогу де Ихару (1690—1749).

На протяжении более 400 лет герцоги Лесера носили также титулы герцога де Ихара и герцога де Альяга.

Название герцогского титула происходит от названия муниципалитета Лесера в провинция Сарагоса (автономное сообщество Арагон).

Герцоги де Лесера

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Lécera

Герцоги Испании
Гранды Испании